Nederlandse personen 
 Franciscus van Osch (1754-1818), edelsmid
 Johan van Osch (1937-2015), politicus 
 Karel van Osch (1938), directeur Olivetti en cricketinternational
 Brenda van Osch (1972), journaliste en schrijfster
 Dirk van Osch (1983), voetballer
 Yanick van Osch (1997), voetballer
 overige    
 Suzzanna Frederika van Osch (1942-2008), Indonesische actrice